Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Amir Hadad che ha battuto in finale Jurij Ščukin 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (secondo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)

 Rik De Voest (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Wesley Moodie (semifinali)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2003